Полеводство:

 Полеводство — одна из основных отраслей земледелия
 Полеводство — посёлок в Чкаловском районе Муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области.